Na Białorusi
 Hancewicze – miasto  w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim
 Hancewicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim
 Hancewicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Honczary
 Hancewicze – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
 Hancewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Hancewicze – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim

 Na Litwie
 Hancewicze – wieś w rejonie solecznickim